Hellberge ist der Name von geographischen Objekten:

Höhenzüge:
 Hellberge (Eichsfeld) (348,7 m), Hügellandschaft im Eichsfelder Becken bei Duderstadt, Landkreise Göttingen und Eichsfeld, Thüringen
 Hellberge (Altmark) (159,9 m), Höhenzug in der Altmark bei Gardelegen, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Hellberge (Blumenholz) (91,7 m), Höhenzug nahe Blumenholz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Wohnplatz:
 Hellberge (Zehdenick), in der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg

Schutzgebiete:
 Naturschutzgebiet Hellberge, in den Hellbergen nahe Blumenholz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Hellberge (Landschaftsschutzgebiet), bei Franzburg, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Naturschutzgebiet Rheinsberger Rhin und Hellberge, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg 

Siehe auch:
 Helberg (Begriffsklärung)
 Helberger
 Hellberg